Die Chorknaben bezeichnet:

 Die Chorknaben (Film), Spielfilm von Robert Aldrich
 Die Chorknaben (Roman), Roman von Joseph Wambaugh

Siehe auch
 Chorknaben Uetersen